Янніс Ксантуліс (, 1947, Александруполіс, Еврос) — новогрецький прозаїк, журналіст і драматург.

Біографічні відомості 

Янніс Ксантуліс народився в Александруполісі в родині біженців зі Східної Фракії, що пересилилися в Грецію під час греко-турецького обміну населенням. Вивчав журналістику і дизайн. З 1969 року працював репортером і оглядачем газет, журналів і на радіо. Його перший роман Μεγάλος Θανατικός випущений 1981 року. З 1982 року Янніс Ксантуліс працював постійним кореспондентом суботнього випуску газети Елефтеротіпія.

У творчому доробку Ксантуліса також кілька сатиричних текстів і театральних п'єс. Його твори перекладені на французьку, англійську, данську, німецьку, іспанську, японську, голландську мови.

Член Грецької спілки журналістів щоденних газет. Мешкає в Афінах.

Прозові твори 
Ο μεγάλος θανατικός, Καστανιώτης, 1981.
Οικογένεια Μπες-Βγες, Καστανιώτης, 1982.
Το καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα, Καστανιώτης, 1984. 
Ο Σόουμαν δεν θα 'ρθει απόψε, 1985.
Το πεθαμένο λικέρ, Καστανιώτης.
Ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας, Καστανιώτης, 1989.
To ροζ που δεν ξέχασα, Καστανιώτης, 1991.
Η εποχή των καφέδων, Καστανιώτης.
Η Δευτέρα των αθώων, Καστανιώτης, 1994.
Το τρένο με τις φράουλες, Καστανιώτης, 1996.
...Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, Καστανιώτης, 1998.
Ο Τούρκος στον κήπο, Καστανιώτης, 2001.
Το τανγκό των Χριστουγέννων, Καστανιώτης, 2003.
Ο θείος Τάκης, Ελληνικά Γράμματα, 2005.
Του φιδιού το γάλα, Ελληνικά Γράμματα, 2007.
Κωνσταντινούπολη των ασεβών μου φόβων, Μεταίχμιο, 2008.

Драматургія 
Πλανήτης Φουρ, Αθήνα, Αστάρτη, 1980.
Ένα καλοκαίρι - καλοκαιράκι, Αθήνα, Αστάρτη, 1980.
Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο, Αθήνα, Αστάρτη, 1980.
Ο μάγος με τα χρώματα, Καστανιώτης, 1994.
Μέσα στο νερό δασκάλα, Καστανιώτης, 1994.
Μια τρελή τρελή πολυκατοικία, Καστανιώτης, 1998.
Τύμπανο τρομπέτα και κόκκινα κουφέτα, Καστανιώτης, 1994.

Примітки 

Грецькі прозаїки
Грецькі журналісти
Грецькі драматурги
Уродженці Александруполіса